mleczko – substancja wydzielana przez niektóre grzyby
 mleczko – inna nazwa mleczu (nasienia ryb)

 Osoby
 Alina Mleczko (ur. 1969) – polska saksofonistka
 Andrzej Mleczko (ur. 1949) – polski rysownik
 Edward Mleczko (ur. 1948) – polski naukowiec
 Franciszek Mleczko (1905-1990) – polski działacz spółdzielczy i ludowy
 Jan Kazimierz Mleczko (zm. 1661) – podsędek upicki
 Kazimierz Mleczko-Korczak (1900-1967) – polski malarz marynista
 Mikołaj Mleczko (zm. ok. 1645) – marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego
 Onufry Tadeusz Mleczko (1795-1853) – polski ziemianin, właściciel dóbr, działacz gospodarczy
 Radosław Mleczko (ur. 1959) – polski historyk sztuki
 Robert Mleczko (ur. 1971) – polski operator filmowy
 Rudolf Mleczko (1898-1928) – polski oficer
 Stefan Mleczko (ur. 1957) – polski polityk
 Tadeusz Mleczko (ur. 1939) – polski polityk, działacz sportowy
 Wiktoryn Konstanty Mleczko (zm. 1678) – starosta generalny żmudzki
 Wojciech Emeryk Mleczko (zm. 1673) – marszałek Trybunału Głównego Koronnego
 Zofia Mleczko (1918-2004) – bibliotekarka polska

 Zobacz też
 ptasie mleczko (ornitologia)
 ptasie mleczko (cukiernictwo)
 mleczko kauczukowe

Linki zewnętrzne